Iguatemi (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
Iguatemi (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul